

Astronomia
4077 Asuka – asteroide della fascia principale

Geografia
Asuka – villaggio della prefettura di Nara, in Giappone, nei cui dintorni sorgeva l'antica capitale Asuka-kyō
Stazione Asuka – installazione antartica giapponese abbandonata nel 1991

Editoria 
 Asuka – rivista giapponese di manga shōjo
 Asuka Ciel – rivista giapponese di manga shōjo
 Asuka Fantasy DX – rivista giapponese di manga shōjo
 Magical Girl Spec-Ops Asuka – manga seinen

Onomastica
Asuka – nome proprio di persona giapponese

Persone
Asuka – wrestler giapponese

Storia giapponese
Periodo Asuka – Periodo della storia del Giappone tra il 538 d.C. ed il 710, durante il quale la capitale imperiale era situata ad Asuka-kyō
Asuka-kyō – capitale del Giappone nel VI e VII secolo d.C.
Asuka-dera – tempio buddhista di Asuka-kyō, smontato nell'VIII secolo d.C., è stato ricostruito a Nara, dove ha preso il nome di Gangō-ji

Videogiochi 
Asuka 120% – serie di videogiochi di tipo picchiaduro

Personaggi fittizi

Anime e manga
 Asuka Mizunokouji – personaggio di Lamù
 Asuka Saginomiya – personaggio di Ranma ½
 Asuka Sōryū Langley – personaggio di Neon Genesis Evangelion
 Asuka Sugo – personaggio di Future GPX Cyber Formula
 Asuka Tenjōin – nota in Italia come Alexis Rhodes, personaggio di Yu-Gi-Oh! GX e Yu-Gi-Oh! Arc-V
 Ryo Asuka – personaggio di Devilman
 Asuka – personaggio secondario di InuYasha
 Asuka – personaggio di Magic Knight Rayearth
 Asuka – personaggio di Senran Kagura

Videogiochi
 Asuka Kasen – personaggio di Grand Theft Auto III
 Asuka Kazama – personaggio di Tekken